Gaudete — лат. Радуйтесь

 Gaudete — рождественский гимн
 Gaudete — название третьего воскресенья Адвента в литургическом календаре Католической церкви